Life - Il weekend del benessere e della salute, in precedenza Life: obiettivo benessere è un programma radiofonico italiano che si occupa di questioni di attualità collegate a benessere, salute , in onda su Rai Radio 1 dal 2014 e condotto da Annalisa Manduca.

Il programma è andato in onda con il titolo Life: obiettivo benessere a partire dal 2014, dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 13:00, fino al 1º settembre 2017. Dal 24 settembre 2017 al 9 settembre 2018 è stato trasmesso solo la domenica alle 6:35, con durata ridotta a 25 minuti per puntata. Dal 15 settembre 2018 va in onda alle 9:30 con il titolo Life - Il weekend del benessere e della salute, in quanto viene trasmesso anche il sabato, ed a queste puntate partecipa Michele Mirabella.

Nella trasmissione vengono trattati temi di attualità legati al mondo del benessere e della salute, con interventi di medici e altri esperti del settore.

Gli ascoltatori hanno la possibilità di porre delle domande riguardanti il tema del giorno.

Collegamenti esterni
 
 

Programmi radiofonici degli anni 2010
Programmi radiofonici degli anni 2020